Dam har flere betydninger:
 En dam er lille vandhul
 dam (brætspil) - er et brætspil
 dam er en forkortelse for dekameter
 Dam (Amsterdam) - plads i Amsterdam, Nederlandene